Adam Suzin (1800–1879) – filareta
 August Suzin (1899–1932), ps. Gustaw Chorian – śpiewak operowy (tenor)
 Jan Suzin (1930–2012) – prezenter TVP, syn Leona
 Leon Suzin (1901–1976) – architekt, brat Augusta
 Paweł Suzin (1837–1863) – powstaniec styczniowy, dowódca oddziału.